Gimpa (angl.: gimp yarn, něm.: Gimpe) je skaná příze se zřaseným povrchem. Efektu zřasení se dosáhne tím že se skají nitě s rozdílnou tloušťkou se skacím zákrutem opačného směru oproti přádnímu zákrutu hrubší niti.

Podle jiné definice je gimpa jemná šňůra, která sestává z jádra z levné bavlněné nebo jutové příze obeskaného hedvábnou nebo kovovou nití. Podobná gimpa se používá např. v tzv. španělské technice šité krajky jako základní element. U jiných druhů krajek se gimpou tvoří obrysy vzoru (viz mechelenská krajka na dolním snímku).

Gimpa (lemovka) může být také proužek textilie s gimpou našitou tak, že je povrchu lemovky viditelný smyčkový nebo květinový vzor. 

Obchod s pozamenty nabízí také gimpu s kovovým jádrem (drátem nebo filamentem) obeskaným různobarevnými nitěmi. Technické podrobnosti o tomto výrobku nebyly dosud (v roce 2010) zveřejněny.

Odkazy 

 Diplomní práce An Exploration of Fancy Yarn Creation, Raleigh 2004: http://repository.lib.ncsu.edu/ir/handle/1840.16/286
 Schöner: Spitzen, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1984, 384 stran, Lizenznummer 114-210/89/ 84 LSV 3913, str. 44

Reference 

Druhy příze